Beus steht für:
 Büse, ehemaliger Segelschiffstyp

Beus ist der Familienname folgender Personen:
 Det de Beus (1958–2013), niederländische Hockeyspielerin
 Hans Bernhard Beus (* 1949), deutscher Jurist

Siehe auch: 
 Beuß, Beuys
 Boys, Boyce